Postiljonen (ångfartyg), en svensk postångbåt från 1870
Postiljonen (musikgrupp), en svensk-norsk musikgrupp
Il postino – postiljonen, film från 1994